

Населені пункти та їхні частини

 Чарнувка — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Чарнувка — село в гміні Видміни Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Чарнувка — частина села Бялка в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства

Примітки